Культура Республики Конго, государства в Центральной Африке.

Архитектура и изобразительное искусство 
Традиционные типы народного жилища в разных районах Республики Конго различаются: в районах саванн — жилища круглые, в лесной зоне — прямоугольные в плане с двускатными крышами, в долине реки Санга у жилищ кровля спелетена из прутьев и ветвей и по форме напоминает щит черепахи.

Здания европейского типа начали строить в Браззавиле, Пуэнт-Нуаре, некоторых других городах во второй половине XIX века. 
С 1960-х активно используются в строительстве современные конструкционные материалы: бетон, стекло, алюминий. 
В Браззавиле имеется гостиница «Космос» автором проекта которой являются советские архитекторы П. П. Зиновьев, И. А. Вахутин, Р. П. Алдонина.

Музыка 

У конголезцев музыка традиционно сопровождает культовые обряды: культа предков, врачевательные и календарные.

Танец и театр 
В 1972 году был учреждён Национальный народный театр Конго.

Литература 
Литература в Конго начала формироваться в 1950-е годы. Развивается она на французском языке.

Среди конголезских писателей известен Ж. Ф. Чикайя У Тамси (1931—1988), автор книг «Дурная кровь» (1955), «Живот» (1964), а также Сони Лабу Танси (1947—1995).

В 1950-е — 1970-е публиковалось множество произведений антиколониальной тематики.

Конголезские драматурги писали пьесы, выполнявшие просветительские функции. В 1960-е — 1970-е стали преобладать пьесы комедийные и героико-исторические драмы, из-под пера драматургов выходили комедии имевшие социально-критическую направленность — «Человек, который убил крокодила» (1972), «Стоячая вода» (1975), политические комедии — «Президент» (1970), «Славная участь маршала Нникона Ннику» (1979).

В 1970-е — 1980-е публикуются романы «С винтовкой в руке и с поэмой в кармане» (1973) Э. Донгалы, «Без там-тама» (1976), «Смех сквозь слёзы» (1984) А. Лопеса.

Примечания